Carl Anton Bjerknes (1825-1903), mathématicien et physicien norvégien, père de Wilhelm Bjerknes.
 Jacob Bjerknes (1897-1975), fils de Wilhelm Bjerknes, météorologue norvégien ;
 Wilhelm Bjerknes (1862-1951), géophysicien, mathématicien et physicien norvégien.

Voir aussi 
 Bjerknes est le nom d'un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune, nommé en hommage à Wilhelm Bjerknes.